Щелканово — название населённых пунктов в России:

 Щелканово — село в Юхновском районе Калужской области.
 Щелканово — деревня, Рузский район Московской области.
 Щелканово — деревня, Володарский район Нижегородской области.
 Щелканово — деревня, Пустошкинский район Псковской области (Забельская волость).
 Щелканово — деревня, Каснянское сельское поселение в Вяземском районе Смоленской области.
 Щелканово — деревня, Российское сельское поселение в Вяземском районе Смоленской области.
 Щелканово — деревня, Монастырщинский район Смоленской области.

См. также 
 Щелканов